Martindale ist

 ein Verfahren zur Bestimmung der Scheuerfestigkeit textiler Stoffe, siehe Martindale-Methode
 ein Arzneimittelverzeichnis, siehe Martindale (Pharmacopoe)
 Martindale & Millikan, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Indiana Motor & Manufacturing Company

ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Martindale (Arkansas)
 Martindale (Georgia)
 Martindale (Pennsylvania)
 Martindale (Texas)
 Martindale (Washington)

in Kanada:
 Martindale (Ontario)

in Großbritannien:
 Martindale (Cumbria) ein Weiler und eine Civil Parish in Cumbria

der Familienname folgender Personen:
 Doug Martindale (* 1947), kanadischer Politiker
 Gillian Martindale (* 1974), barbadische Fußballschiedsrichterin
 Henry C. Martindale (1780–1860), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 John H. Martindale (1815–1881), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker 
 John Robert Martindale (* 1935), britischer Historiker
 Margo Martindale (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Wink Martindale (* 1934), US-amerikanischer Fernsehmoderator und Diskjockey

Siehe auch: Martindahl